French Open 2013 – gra pojedyncza mężczyzn na wózkach – zawody singlowe mężczyzn na wózkach, rozgrywane w ramach drugiego w sezonie wielkoszlemowego turnieju tenisowego, French Open. Zmagania miały miejsce w dniach 5–7 czerwca na ziemnych kortach Stade Roland Garros w Paryżu.

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Pula nagród

Bibliografia 
 

French Open 2013
French Open – gra pojedyncza mężczyzn na wózkach